Scialdone ist der Familienname von:

 Alessandro Scialdone (1781–1862), römisch-katholischer Bischof
 Frank Scialdone (* 1949), US-amerikanischer Polizist und Lokalpolitiker